Repetitive strain injury
 Relatieve Sterkte Index
 RSI (motorfiets), Riva Sports Industries, een historisch merk van motorfietsen.
 Italiaanse Sociale Republiek, Repubblica Sociale Italiane
 rijksseruminrichting
 Rishi